Gastransport steht für:
 den Transport energetischer und technischer Gase im Verkehr oder speziellen Anlagen, siehe  Gastransport (Technik)
 den Gasaustausch zwischen Umwelt und Organismus über Organe und Körperflüssigkeiten, siehe Transport (Biologie) #Gastransport